Weidinger est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (né en 1961), historien de l'art autrichien ;
  (né en 1970), compositeur allemand ;
  (née en 1946), chanteuse d'opéra américaine ;
  (1899–1977), militaire allemand ;
  (1918–2004), religieux autrichien ;
 Jörg Weidinger (né en 1975), pilote automobile allemand ;
  (1923–2002), boxeur autrichien ;
 Otto Weidinger (1914–1990), militaire allemand ;
  (né en 1977), homme politique autrichien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique